Denizard est un patronyme porté notamment par :
 Charles-Jacques Denizard (1816-1883), peintre français.
 Hippolyte Léon Denizard Rivail, alias Allan Kardec (1804-1869), pédagogue français, fondateur de la philosophie spirite.
 Marie Denizard (1872-1959), militante féministe française.
 Orens Denizard (1879-1965), dessinateur français, auteur du Burin satirique.